

Toponymie 

 Castelló (anciennement Vilanova de Castelló ou Castelló de la Ribera), commune de la comarque de la Ribera Alta dans la province de Valence dans la Communauté valencienne ;
 , localité située dans la commune de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en Catalogne ;
 Castelló d'Empúries, commune de la comarque d'Alt Empordà dans la province de Gérone en Catalogne ;
 , localité située dans la commune de Talarn de la comarque du Pallars Jussà dans la province de Lleida en Catalogne ;
 Castelló de Farfanya, commune de la comarque de la Noguera dans la province de Lleida en Catalogne ;
 Castelló de la Plana (en espagnol Castellón de la Plana), commune de la comarque de la Plana Alta, capitale de la province de Castelló dans la Communauté valencienne :
 Province de Castelló (ou province de Castellón), province de la Communauté valencienne, dont la capitale est Castelló de la Plana,
 , province maritime en Espagne, dont la capitale est Castelló de la Plana,
 Club Deportivo Castellón, club espagnol de football basé à Castelló de la Plana,
 Normes de Castelló, adaptation au valencien des Normes ortogràfiques coordonnées par Pompeu Fabra pour la langue catalane. Elles furent signées le  par les plus importantes institutions culturelles du pays valencien ;
 Castelló de Rugat, commune de la comarque de la Vall d'Albaida dans la province de Valence dans la Communauté valencienne ;
 Castelló, une station du métro de Valence.

Anthroponymie 

 Eduardo Castelló (né en 1940), coureur cycliste professionnel espagnol.
 Luis Castelló (1881-1962), militaire espagnol et général d'infanterie. Ministre de la Guerre pendant les premiers mois de la guerre civile, il tente d'arrêter le chaos révolutionnaire qui suivi le coup d’État de juillet 1936.

Voir aussi 
 

Patronyme hispanique